CFJ Mollerussa (de l'acrònim de Club de Futbol Joventut), club de futbol de la ciutat de Mollerussa (Pla d'Urgell)
 Centre de Formació de Periodistes (del seu nom en francès Centre de Formation des Journalistes), centre privat de formació en periodisme amb seu a París